

Miasta 
 Harvest – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Madison

W muzyce 
 Harvest – czwarty solowy album Neila Younga
 The Harvest – album amerykańskiego rapera Boondox'a
 Harvest Records – wytwórnia płytowa (marka wytwórni EMI)
 Barclay James Harvest – brytyjska grupa rockowa
 First Harvest 1984–92 – album zespołu Alphaville
 King Harvest – utwór zespołu The Band

W informatyce 
 Harvest – system indeksowania stron internetowych